Блехман — еврейская фамилия (на идише дословно: жестянщик).
 Блехман, Александр Михайлович (1922—1961) — советский артист эстрады
 Блехман, Рафаил (более известен под фамилией Нудельман; 1931—2017) — русский писатель, литературный критик и публицист, редактор, переводчик. С 1975 года жил и работал в Иерусалиме.
 Блехман, Самуил Маркович (1918—1982) — советский инженер, крупнейший филателист СССР.
 Блехман, Этта Абрамовна — советский химик.
 Блехман (Роданн), Зива — израильская модель и актриса театра, кино и телевидения, большую часть кинематографической карьеры работавшая в США.